Liedjes
 Walk On (Neil Young)]] (1974), een lied van Neil Young
 [[Walk On (Reba McEntire)|Walk On (Reba McEntire) (1990), een lied van Reba McEntire
 Baby, Walk On (1990), een lied van Matraca Berg
 Walk On (U2)]] (2001), een lied van U2
 [[Walk On (Hilltop Hoods)|Walk On (Hilltop Hoods) (2003), een lied van Hilltop Hoods
 Walk On (Deep Purple)]] (2003), een lied van Deep Purple
Albums
 [[Walk On (Boston)|Walk On (Boston) (1993), een muziekalbum van Boston
 Walk On (John Hiatt)]] (1995), een muziekalbum van John Hiatt
 [[Walk On (Kellie Coffey)|Walk On (Kellie Coffey) (2007), een muziekalbum van Kellie Coffey
Band
 The Walk Ons, een Amerikaanse indierock-band

Overig
 Walk-on, ook wel bit part, een figurant met minder dan vijf regels tekst die in contact staat met de hoofdrolspeler
 Walk-on (sport), een sporter die lid wordt van een team zonder actief gerekruteerd te zijn